Назіно — муніципалітет, провінція Савона, регіон Лігурія, Італія
 Назіно — село, Александровський район, Томська область, Росія